Ла Нуева Унион има више значења:

 Ла Нуева Унион (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Унион (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Унион (Пантепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Унион (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Унион (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Унион (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Унион (Сан Андрес Дураснал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Унион (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Нуева Унион (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Нуева Унион (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику